FutureSplash Animator foi um software de animação de desenhos vetoriais desenvolvido pela FutureWave Software, empresa que foi adquirida pela Macromedia para que sua tecnologia fosse aproveitada para prover animações na World Wide Web. O produto resultante foi o Macromedia Flash. Este produto mais tarde foi renomeado para Adobe Flash, quando da compra do software pela Adobe Systems.

Ligações externas 

Programas de computador para animação
Formatos digitais de imagem
Programas para desenvolvimento web
Programas de computador de edição de imagem vetoriais
Programas para Mac OS
Adobe Flash
Programas de computador da Adobe
Softwares multiplataformas
Programas para Windows
Software de 1996